

Sigle 
 Water closet – stanza per servizi igienici
 WC – vaso sanitario

Codici 
 WC – codice vettore IATA di Islena Airlines
 WC – codice ISO 3166-2:ZA del Capo Occidentale (Sudafrica)

Altro 
 wc – comando dei sistemi operativi Unix-like
 WC – rapper membro del trio Westside Connection
 WC – carburo di tungsteno

Altri progetti